Pietranera ima više značenja:
 Pietranera, Genoa
 Pietranera, Reggio Emilia